Nachman (נחמן) ist ein hebräischer männlicher Vorname.

Namensträger 
 Rab Nachman (Nachman bar Jakob; 3.–4. Jh.), Amoräer der 3. Generation in Babylonien 
 Rab Nachman bar Isaak († 356), Amoräer der 4. Generation in Babylonien
 Rabbi Nachman von Horodenka (um 1700–nach 1764), Chassid, Vertrauter von Baal Schem Tow
 Rabbi Nachman von Bratslav (1772–1810), chassidischer Zaddik 
 Nachman Krochmal (1785–1840), jüdischer Religionsphilosoph, Historiker und Autor
 Nachman Ben-Yehuda (* 1948), israelischer Soziologe

Als Vatersname bzw. Familienname 
 Samuel bar Nachman  (bar Nachmani; 3.–4. Jh.), Amoräer der 3. Generation in Palästina
 Rabbi Moses ben Nachman (abgekürzt: RaMBaN), auch Nachmanides (1194–1270), jüdischer Gelehrter aus Katalonien
 Ron Nachman (1942–2013), israelischer Politiker

Siehe auch 
 Nachmann

Hebräischer Personenname
Männlicher Vorname